Ходжа́ Ахма́д Абба́с (, широко известен как K. A. Abbas; 7 июня 1914, Панипат — 1 июня 1987, Бомбей) — индийский писатель, продюсер, сценарист, кинорежиссёр и журналист. Член Всемирного совета мира. Создатель таких известных индийских фильмов как «Семь индийцев» и «Тысяча ночей на ложе из камня». Считается одним из пионеров индийского параллельного или нео-реалистического кино. Советский кинословарь в 1966 году называет Аббаса одним из ведущих деятелей прогрессивного направления в индийском кино.

Начал литературную деятельность в 1935 году.

В 1946 году по собственному сценарию поставил фильм «Дети земли» о голоде в Индии, вызванном английскими колонизаторами.

Писал на урду и английском языках. Участвовал в индийском национально-освободительном движении. Был членом Всемирного совета мира.

В 1969 году был удостоен премии Падма Шри.

Как писатель прославился дилогией романов «Революция» (1954) и «Мир — моя деревня» (1973).

По киносценариям Аббаса были сняты фильмы «Бродяга» (1951), «Господин 420» (1956). Совместно с советским режиссёром В. М. Прониным поставил фильм «Хождение за три моря» (1958) по собственному сценарию, написанному совместно с М. Смирновой.

Фильмы 

{{ВФильме|1941|Новый мир|Naya Sansar| }}

 Книги 
 Outside India: The Adventures of a Roving Reporter, Hali Pub. House, Delhi, 1939.
 An Indian looks at America (The Rampart library of good reading), 1943.
 An Indian looks at America, Thacker, Bombay, 1943.
 Tomorrow is ours! A novel of the India of Today; Bombay, Popular Book Depot, 1943.
 «Let India fight for freedom», Bombay, Sound magazine (Publication dept.), 1943.
 Defeat for death: A story without names, Padmaja Publications 1944.
 «…and One Did Not Come Back!», Sound magazine, 1944
 A report to Gandhiji: A survey of Indian and world events during the 21 months of Gandhiji’s incarceration, 1944
 Invitation to Immortality: a one-act play, Bombay: Padma Pub., 1944.
 Not all Lies. Delhi: Rajkamal Pub., 1945.
 Blood and stones and other stories. Bombay: Hind Kitabs, 1947
 Rice and other stories, Kutub, 1947
 Kashmir fights for freedom, 1948
 I Write as I Feel, Hind Kitabs, Bombay, 1948
 Cages of freedom and other stories, Bombay, Hind Kitabs Ltd., 1952.
 China can make it: Eye-witness account of the amazing industrial progress in new China, 1952.
 In the Image of Mao Tse-Tung, Peoples Publishing House, 1953
 INQILAB. First Great Novel of the Indian Revolution, Jaico Publishing House, 1958
 Face To Face with Khrushchov, Rajpal & Sons, 1960
 Till We Reach the Stars. The Story of Yuri Gagarin, Asia Pub. House, l961
 The Black sun and Other stories, Jaico Pub. House, 1963.
 Raat ki bahon mein, Hindi, Radhakr̥ishṇa Prakashan, 1965.
 Indira Gandhi; return of the red rose, Hind Pocket Books, New Delhi, 1966.
 Divided heart, Paradise Publications, 1968
 When Night Falls, 1968.
 Chabili, Hindi, Allahabad, Mitra Prakashan, 1968.
 The most beautiful woman in the world, Paradise Publications, 1968
 Salma aur Samundar, Hindi, New Delhi, Komala Pocket Books, 1969.
 Mera Naam Joker, 1970
 Maria, Delhi, Hind Pocket Books, 1971.
 Teen Pahiye, Hindi, Delhi, Rajpal & Sons, 1971.
 Bobby, 1973
 Boy meets Girl, Sterling Publishers, 1973
 That Woman: Her Seven Years in Power; New Delhi, Indian Book Co., 1973
 Jawaharlal Nehru: Portrait of an integrated Indian; New Delhi, NCERT, 1974.
 Faṣilah, Hindi, Hind Pocket Books, Delhi, 1974
 Distant dream, New Delhi, Sterling Pub., 1975.
 The walls of glass: A novel, 1977
 Barrister-at-law: A play about the early life of Mahatma Gandhi, New Delhi, Orient Paperbacks, 1977.
 Men and women: Specially selected long and short stories, 1977
 Mad, mad, mad world of Indian films, 1977
 I Am not an Island: An Experiment in Autobiography, New Delhi, 1977.
 Four Friends, Arnold-Heinemann, New Delhi, 1977.
 20th March 1977: a day like any other day, Vikas Publishing House, New Delhi, 1978.
 Janata in a jam?, 1978.
 The Naxalites, Lok Publications, 1979.
 Bread, beauty, and revolution: being a chronological selection from the Last pages, 1947 to 1981, Marwah Publications, New Delhi, 1982.
 Nili Sari aur Doosri Kahaniyan̲, Urdu, Maktabah-e-Jamia, New Delhi, 1982.
 The gun and other stories, Arnold-Heinemann, New Delhi, 1985.
 The Thirteenth Victim, Amar Prakashan, 1986.
 The World Is My Village: A Novel With An Index, Ajanta, 1984. ISBN 81-202-0104-3 Bombay My Bombay: A Love Story of the City, Ajanta Publications/Ajanta Books International, 1987. ISBN 81-202-0174-4
 Indira Gandhi: The Last Post; Bombay, Ramdas G. Bhatkal, 1989
 Defeat for death: a story without names. Baroda: Padmaja Pub., 1994
 How Films Are Made, National Book Trust, 1999, ISBN 81-237-1103-4
 Soney Chandi ke Butt, Urdu, Alhamra, 2001, ISBN 969-516-074-3

Подробный список см
 
 

 Литература 

 Книги о Ходже Аббасе 
 Архипов У. М., Исмаилова Н. Р. Ходжа Ахмад Аббас. Ташкент, 1983
 Ahmad Hasib — The Novels of Khwaja Ahmad Abbas, Seema. 1987
 Hemendra Singh Chandalia — Ethos of Khwaja Ahmad Abbas, novelist, film-maker, and journalist: A study in social realism, Bohra Prakashan (1996)
 Raj Narain Raz — Khawaja Ahmed Abbas-Ifkar. Guftar, Kirdar, Haryana Urdu Akademi
 Vasudev and Lenglet, eds., Indian Cinema Super-bazaar, Vikas, New Delhi, 1978.

 Статьи о Ходже Аббасе 
 Dr. R.G. Mathapati, «Abbas: An Island»
 Indian Film Culture (New Delhi), no. 4, September 1964.
 Film World, vol. 1, no. 10, October 1978.
 Ghish, S., «K. A. Abbas: A Man in Tune with History», Screen (Bombay), 19 June 1987.
 Obituary in Jump Cut (Berkeley, California), no. 33, February 1988.
 Abbas, Communicator of repute, The Dawn, October 13, 2002.
 Shoba S. Rajgopal, The Legacy of Ajitha
 Bollywood Film Script Writers
 S. Ghosh, «K. A. Abbas: A Man in Tune with History», Screen (Bombay), June 19, 1987, p. 14.
 Dictionary of Films (Berkeley: U. of CA Press, 1977), p. 84.
 Shyamala A. Narayan, The Journal of Commonwealth Literature, 1 1976; vol. 11: pp. 82 — 94.
 Ravi Nandan Sinha, Essays on Indian Literature in English''. Jaipur, Book Enclave, 2002, ch. 7.

Примечания

Ссылки 
 
 K.A. Abbas at Film Reference
 K.A. Abbas- The Dawn
 Flimography — NY Times
 A Profile
 A book dedicated to K A Abbas